Ásmegin — норвежская фолк-викинг-метал-группа, образованная в 1998 году. В своей музыке, помимо характерного для метала набора инструментов, группа использует множество аутентичных музыкальных инструментов, таких как норвежская цитра, аккордеон, флейта и т. д. С группой совместно работали участники групп Borknagar, Solefald (Ларс Недланд) и Ram-Zet (Сареета).

Название группы можно перевести c норвежского как силы древних богов.

История 
Музыкальный коллектив Ásmegin был образован в 1998 году. В 1999 и 2000 году было записано две демо-ленты — Naar Rimkalkene Heves и Af Helvegum соответственно (последнее не было официально реализовано). Первое же демо распространялось усилиями лейбла Valgalder Records, который был специально для этого создан участниками группы. В дальнейшем лейбл также занялся распространением музыкальных релизов других групп, в том числе на нём был издан дебютный альбом русской группы Tvangeste Damnation of Regiomontum. Дебютный альбом Hin Vordende Sod & Sø был записан зимой 2003 года и издан в октябре этого же года лейблом Napalm Records, с которым был подписан договор на выпуск четырёх альбомов.

Музыка 
Первоначально Ásmegin двигались в направлении викинг-метала (что характерно для их первой демозаписи), однако впоследствии начав дополнять свою музыку фолк-составляющей. Среди источников музыкального вдохновения Marius Olaussen называет норвежский фольклор, кельтскую, а также английскую средневековую музыку.

Лирика 
Среди лирической тематики, используемой группой для наполнения своего творчества, Ásmegin используют норвежский фольклор, историю и литературу XIX века.При этом также не обходятся стороной темы оккультизма, мифологии и религии Асатру. Однако от последнего группа отказалась после ухода их вокалиста Одуна, который был главным вдохновителем подобных текстов. После его ухода группа стала затрагивать тематику скандинавских средневековых баллад, а также более позднего фольклорного материала, по большей части деревенского.

Состав

Настоящий состав 
 Erik Rasmussen — харш-вокал, ударные
 Marius Olaussen — гитара, бас-гитара, аккордеон, мандолина, меллотрон, фортепиано
 Raymond Håkenrud — гитара, бас, вокал
 Tomas Torgersbråten — бас, бэк-вокал
 Lars Fredrik Frøislie — клавишные, меллотрон, фортепиано

Бывшие участники 

 Bjørn Olav Holter — вокал (2001—2003)
 Skule Jarl (Nordalv) — ударные (1998—2001)
 Iving Mundilfarne — флейта, гитара (1998—1999)
 Auðrvinr Sigurdsson — гитара, вокал (1998—2001)
 Anders Torp — ударные (1999)
 Tommy Brandt — ударные (2001—2007)
 Ingvild Johannesen (Sareeta) — вокал (2003—2007)
 Lars Nedland — «чистый» вокал

Дискография 
 1999 — Naar Rimkalkene Heves (демо)
 2000 — Af Helvegum (демо)
 2003 — Hin Vordende Sod & Sø
 2008 — Arv

Примечания 

Фолк-метал-группы Норвегии
Викинг-метал-группы Норвегии